Grundlinie steht für:

 Standlinie der Buchstaben in der Typografie, siehe Schriftlinie
 Aufschlaglinie beim Tennis, siehe Tennis #Spielfeld
 Torlinie im Fußball, siehe Fußballregeln #Spielfeld
 in der Geometrie die Grundseite eines Vielecks

Siehe auch:
 Basislinie